Bata János (1954–) színész
 Bata  János (1963–) vajdasági költő, műfordító